Куадри (итал. Quadri) — многозначный термин.

 Куадри — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети. 
 Куадри, Альберто (род. 1983) — итальянский футболист, полузащитник. Сейчас выступает за клуб «Таранто». 
 Квадри, Антонио (1777—1845) — итальянский экономист
 Куадри, Антонио (кинематографист) (род. 1960) — испанский режиссёр, сценарист, продюсер, актер. 
 Куадри, Франко (1936—2011) — итальянский театральный критик, театровед, переводчик.
 Квадри, Владимир Викторович (1859—после 1918) — генерал-лейтенант царской армии, военспец .

См. также 
Куадра (значения)